Voici la liste des primates par population.

Voir aussi
 Liste des artiodactyles par population
 Liste des carnivores par population
 Liste des cétacés par population

Notes et références 

Mammifère par population
Liste en rapport avec les primates